Филип Кљајић се може односити на:
 Филип Кљајић Фића, политички комесар Прве пролетерске дивизије и народни херој Југославије.
 Филип Кљајић (фудбалер), српски фудбалски голман.